Сід Гоу (,  28 вересня 1911, Оттава —  20 травня 1976, Оттава) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Член Зали слави хокею з 1965 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1927 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Оттава Сенаторс», «Філадельфія Квакерс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Сент-Луїс Іглс» та «Детройт Ред-Вінгс».

Загалом провів 768 матчів у НХЛ, включаючи 70 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Нью-Джерсі Девілс» — 1936, 1937, 1943.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1945.

Статистика

Посилання 
 
 
 

Уродженці Оттави
канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Філадельфія Квакерс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Іглс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти АХЛ‎
Члени зали слави хокею
Хокеїсти «Оттава Сенаторс» (1883—1934)
Хокеїсти «Індіанаполіс Кепіталс»